Le patronyme néerlandais Bossche renvoie à une origine près d'un bois ou une forêt (dialectal, dérivé du :nl:bos).  correspond au français Dubois. Voir aussi le patronyme .

 Jean de Bosschère (1878-1953), est un écrivain et peintre français d'origine belge.
 Sara De Bosschere (?-), est une actrice belge.

Patronyme néerlandais